

Patronyme 

 Alain Fouché (1944-), homme politique français ;
 Athanase Fouché (1801-1886), fils de Joseph Fouché, duc d'Otrante ;
 Ernest Fouché (1858-1930), député de la Sarthe ;
 Guy Fouché (1921-1998), chanteur lyrique, ténor de la Monnaie de Bruxelles ;
 Henri-Edmond Fouché (1860-1943), ingénieur et industriel français ;
 Jacobus Johannes Fouché, (1898-1980) homme politique d'Afrique du Sud ;
 Jean-Michel Fouché (1944-), footballeur français ;
 Joseph Fouché (1759-1820), homme politique français, ministre de la Police de Napoléon  ;
 Joséphine-Ludmille Fouché (1803-1893), fille de Joseph Fouché ;
 Louis Fouché (1979-), anesthésiste ;
 Nicolas Fouché (1653-1733), peintre français ;
 Pascal Fouché (1956-), écrivain et historien français ;
 Pierre Fouché (1891-1967), linguiste et philologue français ;
 René-Paul Fouché (1893-1974), pharmacien et chimiste à l'origine de la tisane Boldoflorine

Titres 

 Joseph Fouché, biographie de Stefan Zweig ;
 Fouché, le double jeu (1990), biographie de André Castelot ;
 Joseph Fouché (1998), biographie de Jean Tulard.